Люк Річардсон (;  26 березня 1969, Оттава) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Канади. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Нині головний тренер команди НХЛ «Чикаго Блекгокс».

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1985 року.

1987 року був обраний на драфті НХЛ під 7-м загальним номером командою «Торонто Мейпл-Ліфс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 22 роки, захищав кольори команд «Торонто Мейпл-Ліфс», «Едмонтон Ойлерс», «Філадельфія Флаєрс», «Колумбус Блю-Джекетс», «Тампа-Бей Лайтнінг» та «Оттава Сенаторс».

Загалом провів 1486 матчів у НХЛ, включаючи 69 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за національну збірну Канади.

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон світу 1994 року.
 Срібний призер чемпіонату світу 1996.

Тренерська кар'єра  
У сезоні 2009–10 Люк став асистентом головного тренера клубу НХЛ «Оттава Сенаторс».

З 18 травня 2017 Річардсон асистент головного тренера клубу «Нью-Йорк Айлендерс».

7 липня 2018 року Люк стає асистентом головного тренера клубу «Монреаль Канадієнс».

27 червня 2022 року «Чикаго Блекгокс» призначив Річардсона 40-м головним тренером в історії франшизи.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Примітки

Посилання 
 

Уродженці Оттави
канадські хокеїсти
Канадські хокейні тренери
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Колумбус Блю-Джекетс»
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти «Оттава Сенаторс»
Задрафтовані «Торонто Мейпл-Ліфс»
Тренери «Нью-Йорк Айлендерс»
Тренери «Монреаль Канадієнс»
Тренери «Оттава Сенаторс»